Llista d'asteroides del 270.001 al 271.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

270001-270100

270101-270200

270201-270300

270301-270400

270401-270500

270501-270600

270601-270700

270701-270800

270801-270900

270901-271000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (270001)-(275000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (270001-280000)